Stephanos (in der lateinischen Form Stephanus) ist ein männlicher Vorname und eine Form von Stefan. Das Wort bedeutete ursprünglich im Altgriechischen Στέφανος „Kranz“; „Krone“ („der Bekränzte“ oder „der Gekrönte“).

Aus der griechischen Antike und der byzantinischen Zeit sind diverse Namensträger bekannt:

 Stephanos (Athener), Politiker aus Athen
 Stephanos (Dichter)
 Stephanos (Bildhauer)
 Stephanos (Architekt)
 Stephanos (Mozazist)
 Stephanos (Bauunternehmer)
 Stephanos Protomartys, erster christlicher Märtyrer
 Flavius Stephanus, Prokurator der Flavia Domitilla
 Stephan I. (Bischof von Rom), Römischer Bischof
 Stephanos von Byzanz, griechischer Grammatiker
 Stephanos (Jurist)
 Stephanos (Mediziner), 6./7. Jahrhundert in Alexandria
 Stephanos von Alexandria, auch Stephanus Philosophus, Neuplatoniker des 6./7. Jahrhunderts
 Stephanos von Athen (byzantinischer Arzt und Kommentator), siehe Stephanos (Mediziner)
 Stephanos (Grammatiker im 7. Jahrhundert)
 Stephanos Melodos, byzantinischer Hymnendichter
 Stephanos der Jüngere, Heiliger der orthodoxen Kirche
 Stephanos Diakonos (um 806), Verfasser einer Heiligenvita über Stephanos den Jüngeren
 Stephanos I. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (886–893)
 Stephanos II. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (925–927)
 Stephanos Lakapenos (920–963), byzantinischer Mitkaiser
 Stephanos (Grammatiker im 12. Jahrhundert)
 Stephanos (Makuria), nubischer König
 Stephanos I. Sidarouss CM (1904–1987), Patriarch von Alexandria der koptisch-katholischen Kirche und Kardinal der Römisch-katholischen Kirche

Außerdem ist Stephanos die Bezeichnung:

 für die ostkirchliche Bischofskrone Stephanos (Bischofskrone)
 für Kranz und Krone in der griechischen Sprache entsprechend der lateinischen Corona, siehe Corona (Antike)
 für ein Sternbild, siehe Stephanos (Sternbild)

Siehe auch:
 Stephanus (Begriffsklärung)